Delme est une commune française de la Moselle.

Delme est aussi le nom d'un petit fleuve en Allemagne, que traverse la ville de Delmenhorst, près de Brême.